Höhnberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:
 Höhnberg (Reurieth) (513,3 m), südlich von Reurieth, Landkreis HBN, Thüringen
 Höhnberg (Rhön), 498 m, in der Rhön, bei Ostheim vor der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Höhnberg (Odenwald), 375 m, im Odenwald, bei Sonderbach, Kreis Bergstraße, Hessen

Höhnberg ist der Familienname folgender Personen:
 Ulrich Höhnberg (* 1941), deutscher Jurist und Ministerialdirigent

Siehe auch:
 Hohnberg
 Tunnel Höhnberg